

Саут-Гейвен — місто, штат Канзас
 Саут-Гейвен — місто, штат Мічиган
 Саут-Гейвен — місто, штат Міннесота
 Саут-Гейвен — переписна місцевість, штат Індіана